Серге́й Па́влович Ивано́в:
 Иванов, Сергей Павлович (1893—1983) — российский и французский художник.
 Иванов Сергей Павлович (род. 1952) — российский политический деятель, член Совета Федерации.